Корнюшин — фамилия; имеет женскую форму Корнюшина.
 Корнюшин, Владимир Юрьевич — российский общественный деятель.
 Корнюшин, Даниил Александрович (род. 2001) — российский футболист.
 Корнюшин, Фёдор Данилович (1893—1938) — советский партийный деятель, член ВУЦИК.